La  du Tour d'Italie 2007 s'est déroulée le 21 mai dans les régions Émilie-Romagne et Toscane. Le parcours de 182 kilomètres reliait Reggio d'Émilie, dans la province éponyme à Lido di Camaiore, dans celle de Lucques. Elle a été remportée par l'Australien Robbie McEwen de la formation belge Predictor-Lotto.

Parcours

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 09
Tour d'Italie 2007 09
2007 09
Tour d'Italie 2007 09
Tour d'Italie 2007 09

en:2007 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 9